LTI steht für:
 LTI – Notizbuch eines Philologen (LTI – Lingua Tertii Imperii), Buch von Victor Klemperer, dessen Titel für die Sprache des Dritten Reichs (Lingua Tertii Imperii) steht
 Lietuvos teisės institutas, juristisches Forschungsinstitut in Vilnius, Litauen
 LTI – lingua trium insignium, Kunstsprache von Frank Richter (Künstler), mit der er hyper-dimensionale Texte und Installationen generiert 
 Learning Tools Interoperability, Standard zur Integration von Plattformen mit Lernplattformen oder andere virtuelle Lernumgebungen, entwickelt vom IMS Global Learning Consortium
 Linear Time-Invariant in der Signalverarbeitung, siehe Lineares zeitinvariantes System
 Lichttechnisches Institut am Karlsruher Institut für Technologie
 Literature Translation Institute of Korea
 London Taxis International, Hersteller der Londoner Taxis
 Long Term Incentive, Vergütungsprogramm („Langzeitanreiz“) für Führungskräfte
 Lost Time Injury, Arbeitsunfall mit Ausfalltagen > 1 d
 LTI-Lib, objektorientierte Bibliothek für Algorithmen der Bildverarbeitung
 Altai Airport (IATA-Code), Flughafen von Altai (Stadt), Provinz Gobi-Altai, Mongolei

LTi steht für:
 LTi Unternehmensgruppe, Teil der österreichischen KEBA AG

lti steht für:
 Leti (Sprache, Indonesien) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf der indonesischen Molukkeninsel Leti

Siehe auch:

LTI